Один цент:
 Один цент США.
 Один цент (Гонконг).